Cornet se poate referi la:

Cornet, instrument muzical
Cornet, grad militar
Cornet, localitate în județul Bacău
Cornet, gară în județul Vâlcea

Altele 
 Râul Cornet (dezambiguizare)

Vezi și 
 Cornu (dezambiguizare)
 Corni (dezambiguizare)
 Cornea (dezambiguizare)
 Cornetu (dezambiguizare)
 Cornești (dezambiguizare)
 Cornățel (dezambiguizare)
 Corneanu (dezambiguizare)